Schloss Holnstein steht für:
* Schloss Holnstein (Berching), abgegangenes Schloss in Holnstein, Ortsteil der Stadt Berching, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern 
 Schloss Holnstein (Neukirchen), Schloss in Holnstein, Gemeindeteil von Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern

Siehe auch:
 Schloss Holstein
 Burg Holnstein
 Holnstein